Турчанов — російське прізвище, яке утворене від прізвиська Турчанинов.

Так росіяни називали турків, які потрапили в полон в результаті численних російсько-турецьких воєн.

Можливо, що так прозвали жителя невеликого білоруського міста Турець в Гродненській області. Таким чином, дане прізвище могло вказувати або на місце проживання, або на національну приналежність предка. Турчанинов, згодом отримав прізвище Турчанов.

Найбільш відомі діячі 
 Турчанов В'ячеслав Ігорович ( 3 серпня 1991) — український футболіст, півзахисник київських клубів «Арсенал», «Оболонь» та молодіжної збірної України.
 Турчанов Самуїл Костянтинович (1831—1884) — міський голова Єлисаветграда з 1866 р. по весну 1878 року.

Примітки 

Російські прізвища